Il doppio maschile  del torneo di tennis British Hard Court Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bill Bowrey e Owen Davidson che hanno battuto in finale Patricio Cornejo e Jaime Fillol 8–6, 6–2, 3–6, 4–6, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1971